Ratto puede hacer referencia a:

Cora Ratto de Sadosky, matemática argentina que luchó por los derechos de la mujer.
Daniele Ratto, ciclista italiano.
Teresa Ratto, médica argentina.
Rossella Ratto, ciclista italiana.